Kayser (band)
Kaysersberg, Frankrijk
Kaysergebergte, Suriname
Kayser Airstrip, Suriname

Personen
Allan Kayser
Benjamin Kayser
Coenraad Kayser (1750-1824), bouwmeester
Conrad Carel Käyser (1876-1939), ontdekkingsreiziger
Heinrich Kayser
Johannes Kayser (1842-1917), architect
Jules Kayser (1879-1963), architect
Leif Kayser (1919-2001), componist